Ehrenmedaille für das Zollwesen steht für:

 Ehrenmedaille für das Zollwesen (Frankreich), eine seit 1894 bestehende staatliche Auszeichnung Frankreichs
 Ehrenmedaille für das Zollwesen (Niger), eine seit 1966 bestehende staatliche Auszeichnung Nigers